When You Look Me in the Eyes Tour е четвъртото турне на американката поп рок група Jonas Brothers и второто им за популяризиране на втория им албум, Jonas Brothers. През цялото турне подгряващи групи са Rooney и Valora. Допълнителен откриващ артист за някои от концертите е Джен Маркс. Когато бандата свири в Сан Антонио, Тексас, нито една от двете групи не подгряват, тъй като целият концерт е с продължителност от един час. Турнето When You Look Me in the Eyes започва на 31 януари 2008 и завършва на 22 март 2008 с общо 39 концерта. В този период братята подписват двугодишен договор за турнета за няколко милиона долара с Live Nation.

Изпълнени песни

Rooney 
 „When Did Your Heart Go Missing?“
 „Are You Afraid?“
 „Blueside“
 „If It Were Up To Me“
 „Don't Come Around Again“
 „I'm Shakin“

Jonas Brothers 
 „Year 3000“
 „Just Friends“
 „Australia“
 „Goodnight and Goodbye“
 „Hello Beautiful“
 „Take a Breathe“
 „Underdog“
 „Shelf“
 „Pushin' Me Away“
 „That's Just the Way We Roll“
 „Games“
 „Take on Me“
 „Still in Love with You“
 „Hollywood“
 „Burnin' Up“
 „When You Look Me In The Eyes“
 „Hold On“

Бис:
 „A Little Bit Longer“
 „S.O.S“

Дати

Вижте също 
 Кевин Джонас
 Джо Джонас
 Ник Джонас
 Jonas Brothers Fall 2005 Promo Tour
 Jonas Brothers American Club Tour

Външни препратки 
  Официален сайт
 
 Джонас Брадърс в MySpace
 Джонас Брадърс във Facebook

Музикални турнета от 2008 година
Турнета на Джонас Брадърс